Aphrodes är ett släkte av insekter som beskrevs av Curtis 1833. Aphrodes ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Aphrodes